Prudhomme steht für:
 Prudhomme (Louisiana), Ort in Louisiana, Vereinigte Staaten
 Prud'homme (Saskatchewan), Dorf in der kanadischen Provinz Saskatchewan
 Prud’homme, ein ritterliches Ideal

Prudhomme ist der Familienname folgender Personen:
 Monique Prudhomme, kanadische Kostümdesignerin
 Christian Prudhomme (* 1960), französischer Journalist und seit 2006 Direktor der Tour de France
 Louis-Marie Prudhomme (1752–1830), französischer Revolutionär, Schriftsteller und Journalist
 Paul Prudhomme (1940–2015), US-amerikanischer Koch
 Sully Prudhomme (1839–1907), französischer Schriftsteller

sowie
 Henri-Jean-Marie Prud’homme (1882–1952), kanadischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Prince-Albert
 Georges Prud’Homme (1898–1978), kanadischer Boxer

Siehe auch:
 Preudhomme